La saison 2014-2015 de Danish Superliga est la cent-deuxième édition de la première division danoise. Elle oppose les douze meilleurs clubs du Danemark en une série de trente-trois journées. Lors de cette saison, Aalborg défend son titre face à 11 autres équipes dont 2 promus de 1st Division.

C'est le FC Midtjylland qui remporte la compétition cette saison après avoir terminé en tête du classement final, avec quatre points d'avance sur le FC Copenhague et seize sur Brøndby IF. C'est le tout premier titre de champion du Danemark de l'histoire du club.

Participants 
Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les égalités, on tient d'abord compte des points en confrontations directes, puis de la différence de buts en confrontations directes, puis de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués et enfin du nombre de point de fair-play.

|
|valign=top align=left width=50%|

|}

Résultats 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Notes et références

Lien interne 
 Championnat de Croatie de football

Lien externe 
  Résultats complets et classement sur le site RSSSF

2014-2015
Championnat Danemark Football 2014-2015 D1
Championnat Danemark Football 2014-2015 D1
Danemark M1